Дженні Бірн і Джанін Тремеллінг виграли титул, перемігши у фіналі Еліз Берджін і Розалін Феербенк з рахунком 7–5, 6–7, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Лорі Макніл /  Бетсі Нагелсен (півфінал)
 Еліз Берджін /  Розалін Феербенк (фінал)
 Лейла Месхі /  Пархоменко Світлана Германівна (1-ше коло)
 Бет Герр /  Кенді Рейнолдс (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1988 Virginia Slims of Nashville Doubles Draw

Virginia Slims of Nashville
Тур WTA 1988